Andrea Zafferani – politico sammarinese
 Grazia Zafferani – politica sammarinese
 Rosa Zafferani – politica e funzionaria sammarinese
 Tommaso Zafferani – calciatore sammarinese